Mirești se poate referi la:

 Localități din România
 Mirești - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
 Mirești - comună din raionul Hîncești

Vezi și 
 Mireni, sat în județul Vaslui